Беляевский сельсовет (сельский совет) — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица

Россия 

 Беляевский сельсовет — Архангельская область, Вилегодский район.
 Беляевский сельсовет — Волгоградская область, Старополтавский район.
 Беляевский сельсовет — Калужская область, Юхновский район.
 Беляевский сельсовет — Кировская область, Кикнурский район.
 Беляевский сельсовет — Курская область, Конышёвский район.
 Беляевский сельсовет — Оренбургская область, Беляевский район.
 Беляевский сельсовет — Пермский край, Оханский район.
 Беляевский сельсовет — Смоленская область, Велижский район.
 Беляевский сельсовет — Тульская область, Белёвский район.

Украина 

 Беляевский сельский совет — Херсонская область, Нововоронцовский район. Упразднён в 2020 году.